Thieux je název dvou obcí ve Francii:

 Thieux (Oise) – obec v departementu Oise
 Thieux (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne